Притыка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Притыка — деревня в Светлогорском районе Гомельской области.

Россия 
 Притыка — село в Бурлинском районе Алтайского края.
 Притыка — посёлок в Заринском районе Алтайского края. упразднён в 1983 г.
 Притыка — деревня в Нытвенском районе Пермского края.
 Притыка — деревня в Оханском районе Пермского края.
Притыка — до 1919 г. название села Красноисетское в Далматовском районе Курганской области.

Мысы 
 Притыка (мыс)